Grant County je název čtrnácti okresů ve Spojených státech amerických:

 Grant County (Arkansas) – okres v Arkansasu
 Grant County (Indiana) – okres v Indianě
 Grant County (Kansas) – okres v Kansasu
 Grant County (Kentucky) – okres v Kentucky
 Grant County (Minnesota) – okres v Minnesotě
 Grant County (Nebraska) – okres v Nebrasce
 Grant County (Nové Mexiko) – okres v Novém Mexiku
 Grant County (Severní Dakota) – okres v Severní Dakotě
 Grant County (Oklahoma) – okres v Oklahomě
 Grant County (Oregon) – okres v Oregonu
 Grant County (Jižní Dakota) – okres v Jižní Dakotě
 Grant County (Washington) – okres ve Washingtonu
 Grant County (Západní Virginie) – okres v Západní Virginii
 Grant County (Wisconsin) – okres ve Wisconsinu